Das CAS International Squash Championship 2019 fand vom 1. bis 5. April 2019 in Islamabad, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Turnier der Damen statt, das Teil der PSA World Tour der Damen 2018/19 war und zur Kategorie PSA Challenger Tour 10 gehörte.

Mostafa Asal setzte sich zunächst im Halbfinale gegen den topgesetzten Greg Lobban durch, ehe er im Endspiel den an Position zwei gesetzten Youssef Soliman mit 8:11, 7:11, 11:2, 11:1 und 11:7 besiegte. Bei den Damen siegte Farida Mohamed, die im Vorjahr noch im Finale des Turniers unterlegen war. Sie gewann das Endspiel gegen Cindy Merlo mit 11:8, 9:11, 11:9 und 11:5.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Waqas Mehboob einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 28.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
Squashturnier in Islamabad